Мерих Демирал (; ) — турецкий футболист, защитник итальянского клуба «Аталанта» и сборной Турции.

Клубная карьера 
Родившийся в Турции Мерих Демирал занимался футболом в стамбульском «Фенербахче». Летом 2016 года он перешёл в португальский «Алканенсе», выступавший в одной из низших лиг страны. С начала 2017 года Демирал представлял резервную команду лиссабонского «Спортинга», первоначально на правах аренды.

В середине августа 2018 года защитник стал футболистом турецкого «Аланьяспора». 1 сентября того же года он дебютировал в турецкой Суперлиге, выйдя в основном составе в домашнем матче с «Гёзтепе». Спустя 16 дней Мерих Демирал забил свой первый гол в лиге, ставший единственным и победным в домашней игре с «Трабзонспором».

Карьера в сборной 
В июне 2021 года Мерих был приглашён главным тренером сборной Турции для участия в чемпионате Европы 2020. Включён в стартовый состав матча-открытия турнира против сборной Италии (0:3). Стал автором первого гола чемпионата, срезав мяч в собственные ворота на 53-й минуте игры.

Достижения 
 Чемпион Италии: 2019/20

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте mackolik.com
 
 
 

Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Спортинг B» Лиссабон
Игроки ФК «Аланьяспор»
Игроки ФК «Сассуоло»
Игроки ФК «Ювентус»
Игроки ФК «Аталанта»